Atalaya (Espanha) — município da Espanha

Atalaya (província) — província  do departamento de Ucayali, Peru

Atalaya (Ucayali) — cidade da região de Ucayali, Peru

Atalaya (género) — género de plantas da família das sapindáceas

Desambiguações de topônimos